Consorti – plurale di consorte
 Paolo Consorti – artista italiano
 Vico Consorti – scultore italiano
 Torre dei Consorti – antica torre del centro storico di Firenze